Чемпіонат Шотландії з футболу 2020—2021 — 124-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Шотландії. Стартував 1 серпня 2020 та фінішував 16 травня 2021. Титул чемпіона за шість турів до закінчення змагання здобув Рейнджерс.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Перший етап

Другий етап 
Перша група

Друга група

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 — 24 травня 2021

|}

Див. також 
 Олд Фірм

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2021
Шотландія
Шотландія
2020 у британському спорті
2021 у британському спорті